Trebendorf è il nome delle seguenti località:
 Trebendorf – comune tedesco
 Trebendorf – frazione del comune tedesco di Wiesengrund
 Trebendorf, oggi Třebeň – comune ceco